Bleibtreu kan syfta på:

 15406 Bleibtreu – asteroid i huvudbältet

Personer
 Georg Bleibtreu (1828–1892), tysk målare
 Hedwig Bleibtreu (1868–1958), österrikisk skådespelare
 Karl Bleibtreu (1859–1928), tysk författare
 Monica Bleibtreu (1944–2009), österrikisk skådespelare
 Moritz Bleibtreu (1971–), tysk skådespelare

Tyska efternamn